Die 1. Etappe der Tour de France 2009 am 4. Juli war ein 15,5 Kilometer langes Einzelzeitfahren. Es war das erste Zeitfahren der Tour 2009 und verlief rund um Monaco. Nach knapp der Hälfte der Strecke fuhren die Fahrer über eine Bergwertung der 4. Kategorie, wo noch der Spanier Alberto Contador vor dem jungen Deutschen Tony Martin führte. Doch am Ende war Zeitfahrolympiasieger Fabian Cancellara aus der Schweiz der Schnellste, der damit der erste Träger des Gelben Trikots der diesjährigen Tour war.

Zwischenzeiten 
 1. Zwischenzeitmesspunkt auf der Côte de Beausoleil (Kilometer 7,5) (201 m ü. NN)

Sprintwertung 

 Ziel in Monaco (Kilometer 15,5) (10 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Fabian Cancellara || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Levi Leipheimer || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 1 Pkt.
|}

Bergwertung 

 Côte de Beausoleil, Kategorie 4 (Kilometer 7,5) (205 m ü. NN; 7,2 km à 2,7 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 1 Pkt.
|}

Etappe 01
200901

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 1